

Persone 
Chiara Scarabelli – pallavolista italiana
Diamante Maria Scarabelli – soprano italiano
Enrico Scarabelli Zunti – archivista e storiografo italiano
Giovanni Scarabelli – scultore e pittore italiano
Giuseppe Scarabelli – geologo, paleontologo e politico italiano
Luciano Scarabelli – scrittore, storico e politico italiano
Mario Scarabelli – doppiatore italiano
Michele Scarabelli – attrice canadese

Altro 
Biblioteca Scarabelli – biblioteca di Caltanissetta